ACK ( — подтверждение) в информатике:
 Один из управляющих символов ASCII.
 Один из флагов TCP.
 Amsterdam Compiler Kit — кроссплатформенный набор компиляторов.